Цигано́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Циганок Віталій Антонович — український генерал, заступник голови Служби безпеки України (з березня 2014).
 Циганок Владислав Іванович (1945) — Заслужений тренер України, тренер і головний тренер національної збірної команди України з гандболу в 1997-2002 роках.
 Циганок Георгій Васильович (1936) — військовий лікар, перший керівник медичної служби ЗС України, генерал-майор медичної служби.
 Циганок Інна Олегівна (1986) — українська тріатлоністка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Циганок Сергій Анатолійович (1974—2015) — полковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Циганик
 Циганков